Aurélie Halbwachs
 Maurice Halbwachs